Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Muʿādh al-Jayyānī (989-1079) – Matematico e astronomo arabo di al-Andalus 
 Abū ʿUmar Aḥmad b. Faraj al-Jayyānī (X secolo) – Poeta e storico arabo della corte califfale di al-Ḥakam II al-Mustanṣir
 Yahya ibn al-Hakam al-Bakri al-Jayyani (790-?) – Poeta e diplomatico arabo di al-Andalus, soprannominato al-Ghazāl